Bodenhausen steht für:

 Bodenhausen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Burg Bodenhausen bei Ballenhausen, Gemeinde Friedland, Niedersachsen

Bodenhausen ist der Name folgender Orte:
 Bodenhausen (Ehlen), Gutshof/Weiler bei Ehlen, Landkreis Kassel, Hessen
 Bodenhausen (Hofgeismar), Wüstung bei Hofgeismar, Landkreis Kassel, Hessen
 Bodenhausen (Namibia), Ortschaft in der Region Khomas, Namibia 
 Bodenhausen (Rosbach), Wüstung bei Nieder-Rosbach, Wetteraukreis, Hessen
 Bodenhausen (Waldeck), Hofwüstung bei Waldeck, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Bodenhausen (Wolfhagen), Dorfwüstung bei Wolfhagen, Landkreis Kassel, Hessen
 Bodenhausen (Züschen), Wüstung bei Züschen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Bodenhausen, früherer Name von Botkuny, Gemeinde Gołdap

Bodenhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur von Bodenhausen (1860–1936), deutscher Kammerherr, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages 
 Bodo von Bodenhausen (Landrat) (1860–1911), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Bodo von Bodenhausen (Jurist) (1633–1700), kurmainzischer Oberlandgerichtsrat
 Bodo Friedrich von Bodenhausen (1705–1781), bremen-verdischer Minister
 Conrad von Bodenhausen (1848–1938), deutscher Vizeadmiral der Kaiserlichen Marine
 Cuno von Bodenhausen (1852–1931), deutscher Maler
 Dora von Bodenhausen (1877–1969), deutsche Autorin
 Eberhard von Bodenhausen (1868–1918), deutscher Jurist, Kunsthistoriker, Unternehmer und Manager
 Ernst von Bodenhausen (1785–1854), deutscher Diplomat im Dienste des Königreichs Hannover
 Erpo von Bodenhausen (1897–1945), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Friedrich von Bodenhausen (1794–1851), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 
 Geoffrey Bodenhausen (* 1951), französischer Chemiker
 Hans von Bodenhausen (Offizier) (1606–1684), dänischer Obristwachtmeister zu Pferde
 Hans von Bodenhausen (Politiker) (1841–1921), deutscher Jurist, Landrat und Politiker, MdR
 Hans von Bodenhausen-Degener (1839–1912), deutscher Rittergutsbesitzer, MdHH 
 Julius von Bodenhausen (1840–1915), deutscher Politiker und Mitglied des Reichstages
 Kraft von Bodenhausen (1871–1952), preußischer Landrat
 Luli von Bodenhausen (1902–1951), deutschamerikanische Schauspielerin und Autorin
 Mathilde von Bodenhausen (1870–1946), deutsche Malerin und Grafikerin
 Otto Wilhelm von Bodenhausen (1680–1754), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Kreishauptmann
 Rudolph Woldemar von Bodenhausen (1826–1900), sächsischer Oberleutnant, Rittmeister, Rittergutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Bodelshausen